Breno Chaves é um violonista.

Discografia 
Cordas Brasileiras (Quarteto Tau e Fernando Caselato - Delira Música)
Brasileiro (Quarteto TAU  - Independente)
 Forrobodó (Quaternaglia - ECM)
Antique (Quaternaglia - Comep)
Quaternaglia (Quaternaglia - JHO Music)

Violonistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo